Lucian Filip ist der Name folgender Personen:

* Lucian Filip (Schachspieler) (* 1981), rumänischer Schachspieler 
 Lucian Filip (Fußballspieler) (* 1990), rumänischer Fußballspieler